James Arthur — дебютный студийный альбом британского певца Джеймса Артура, вышедший 1 ноября 2013 года на лейблах Syco и Sony.

История 
Альбом получил смешанные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Digital Spy, EntertainmentWise. Негативный отзыв дали Andy Gill из газеты The Independent, и John Lewis из газеты Metro и Sylvie Levished из журнала Evigshed mag (1/5).

Список композиций 

Замечания
 дополнительный продюсер.
 сопродюсер.

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки